Radiolatarnia bezkierunkowa (ang. Non-Directional Beacon)
 Neue Deutsche Biographie – słownik biograficzny
 New Development Bank